Le championnat du Royaume-Uni seniors 2018 est un tournoi de snooker de la tournée mondiale seniors comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est déroulée du 24 au 25 octobre 2018 à la Bonus Arena de Hull en Angleterre et a été parrainée par la société anglaise Credit Risk Solutions. 

L'évènement compte 12 participants parmi les légendes du snooker. Le vainqueur remporte une récompense de . Le tenant du titre est Jimmy White. Il s'était imposé contre Ken Doherty en finale. Doherty remporte cette édition 2018 du tournoi contre Igor Figueiredo.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Références

Lien externe 
 Credit Risk Solutions UK Seniors Championship

2018
Sport en Angleterre en 2018
Événement sportif à Kingston upon Hull
Snooker en 2018
Sport en octobre 2018